Восель ():

 Восель — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Восель — бывшая коммуна в Бельгии, ныне в составе коммуны Дуаш.
 Восель — квартал города Кан.

См. также 
 Воксель, Луи — влиятельный французский художественный критик консервативного направления.
 Воксел — элемент объёмного изображения.